Павел Викторович Кузнецов (род. 10 июля 1961, Струнино, Владимирская область) — советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион (1988), двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.

Биография 
С 1978 года работал инструктором-методистом спортивного общества «Буревестник», затем был членом сборной команды СССР по тяжелой атлетике. Окончил Владимирский политехнический институт.

С 1987 по 2006 года служил в Управлении внутренних дел Владимирской области на должностях начальствующего состава, майор.

С 2003 года — директор ГОУ ДО СДЮШОР по тяжелой атлетике. Президент Владимирской областной федерации тяжелой атлетики. Судья международной категории. За время тренерской работы подготовил мастера спорта международного класса Титову С. (чемпионка РФ 1997 г.), Кириллова В. (победитель первенства РФ в 1998 г. среди юношей до 18 лет), Шелоумову А. (неоднократный призёр и победитель первенства РФ среди молодежи, чемпионка России среди женщин 2004 г.), а также 10 мастеров спорта. Почётный гражданин города Владимир.

В 2014 году губернатор Владимирской области Светлана Орлова подписала постановление о присвоении Владимирской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по тяжелой атлетике имени Павла Кузнецова.

Спортивная карьера 

В 1983—1992 установил 4 мировых рекорда и 4 рекорда СССР.

Награды 
 Орден «Знак Почёта»
 Орден Дружбы народов
 Звание заслуженный мастер спорта СССР (1983)
 Звание заслуженный работник физической культуры Российской Федерации СССР (31 мая 2011)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика на сайте истории олимпийской тяжёлой атлетики
 Информация на сайте «Виртуальный Владимир»

Тяжелоатлеты СССР
Чемпионы СССР по тяжёлой атлетике
Олимпийские чемпионы по тяжёлой атлетике
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Почётные граждане Владимира